Јохана Конта је освојила турнир. У финалу је савладала Каролину Возњацки са 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
Резултати такмичења на сајту wtafiles.wtatennis.com
 
Отворено првенство Мајамија – жене појединачно
Отворено првенство Мајамија 2017.